«Ланкастер Сити» — английский футбольный клуб из города Ланкастер, Ланкашир. Образован в 1911 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Джиэнт Экс». В настоящий момент выступает в Первом северном дивизионе Северной Премьер-лиги, девятом по значимости футбольном турнире Англии.

История 
Создан в 1911 году. В том году Ланкастер Таун принят в Ассоциацию футбола графства Ланкашир и признан Ланкаширской комбинацией. Клуб впоследствии переименован в Ланкастер Сити, после предоставления Королевского чартера в Ланкастер в 1937 году.
После Первой мировой войны Ланкаширская комбинация была уменьшена до одного дивизиона. Клуб закончил комбинацию серебряными медалями в сезоне 1919-20 гг. и следующий сезон клуб попытался присоединиться к новому третьему дивизиону Футбольной лиги Севера Англии, но попытка была неудачна. В сезоне 1921-22 гг. клуб впервые выиграла комбинацию. В 1928-29 клуб впервые достиг первого раунда Кубка Англии, где они проиграли со счетом 3-1 клубу Линкольн-Сити. В следующем году они выиграли Комбинацию во второй раз и достигли первого раунда Кубка Англии снова, где опять проиграли, теперь со счетом 4-1 Нью Брайтону. Первый раунд был достигнут снова в 1930-31, 1931-32 и 1933-34 гг., но клуб каждый раз проигрывал. Комбинации были выиграны в сезонах 1934-35 и 1935-36 гг. и в 1937 клуб был переименован после того, как городу присвоили городской статус как часть торжеств коронации короля Георга VI.

Клуб до 1970-х продолжал играть в Комбинации. В Комбинациях она играла переменным успехом. К концу сезона 1969-70 гг. было решено выйти из комбинации и присоединится к недавно созданной Северной конференции. Из-за финансовых трудностей клуб после окончания сезона 1981-82 гг. был понижен до второго дивизиона Северо-Западной конференции. После двух лет клуб был понижен до третьего дивизиона Северо-Западной конференции. В 1987-88 гг. клуб обратно вернулся во второй дивизион Северной конференции.

В 1995-96 гг. под руководством Алана Тинсли Ланкастер Сити становятся чемпионами второго дивизиона и поднимаются до первого дивизиона Северной конференции. В 2003-04 гг. при Тони Хескете клуб повышается до премьер-лиги Северной конференции. В эти года клуб 4 раза выходит в первый раунд Кубка Англии. Из-за финансовых проблем клуб 2007 году понижается до первого дивизиона Северной конференции.

В сезонах 2010-11,2011-12 гг. клуб оканчивал чемпионат в шаге от раунда плей-офф.

Состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Достижения 
Первый дивизион Премьер-лиги Северной конференции(1 раз):1995-96

Кубок Северной конференции(2 раза):1999-00,2000-01

Кубок Президента Северной конференции(2 раза):1994-95,2010-11

Ланкаширская комбинация(4 раза):1921-21,1929-30,1934-35,1935-36

Кубок Ланкаширской комбинации(1 раз):1921-22

Кубок Ассоциации футбола Ланкашира(6 раз):1927-28,1928-29,1930-31,1934-35,1951-52,1974-75

Рекорды 
Рекорд посещаемости:7506 человек. Карлайл Юнайтед, Кубок FA, 4-й квалификационный раунд. 17 ноября 1927 года.

Самая крупная победа:17-2Эплби. Кубок FA. 1915 год.

Самое крупное поражение:0-10Мэтлок Таун. Первый дивизион Северной конференции. 1974 год.

Больше игр: Эдгар Паркинсон-531 матчей(1949-64 гг.)

Больше голов: Дейв Барнес-136 голов(1979-84,1988-91 гг.)

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы по алфавиту
Футбольные клубы Англии
Клубы Национальной лиги Англии